Сосонка — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Сосонка — деревня в Дедовичском районе Псковской области.

Украина 
 Сосонка — село в Винницком районе Винницкой области.
 Сосонка — село в Ахтырском районе Сумской области.

Река 
 Сосонка — река в Бокситогорском районе Ленинградской области России.